Zeeslag bij Kaap Sint-Vincent (1641), een Spaanse overwinning op een Staatse vloot tijdens de Tachtigjarige Oorlog
 Zeeslag bij Lagos (1693), een Franse overwinning op een Engels-Nederlandse vloot tijdens de Negenjarige Oorlog
 Zeeslag bij Kaap Sint-Vincent (1780), een Britse overwinning op een Spaanse vloot tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 Zeeslag bij Kaap Sint-Vincent (1797), een Britse overwinning op een Spaanse vloot tijdens de Eerste Coalitieoorlog
 Zeeslag bij Kaap Sint-Vincent (1833), een Britse overwinning op een Portugese vloot tijdens de Liberale Oorlogen